El método puede referirse a:
El método, película española estrenada en 2005.
El método o The Game: Penetrating the Secret Society of Pick-up Artists, es un libro de 2005 escrito por el periodista de investigación Neil Strauss.
El método Gonzo, fue un magacín de entretenimiento de 2008, presentado por Fernando González "Gonzo".
El método por dos, fue un magacín de entretenimiento de 2008, presentado por Ana Belén Burgos y Silvia Salgado.
Contra el método (en inglés: Against Method: Outline of an Anarchist Theory of Knowledge) es un libro de de Paul Feyerabend publicado en 1975. 
El Método (actuación), técnicas de actuación.